

Chimica 

C10H22O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 Decan-1-olo
 1-metossinonano
 1-etossiottano
 1-propossieptano
 1-butossiesano
 1-pentossipentano

Formule molecolari